Osoby

 Antoni Nowak-Przygodzki (1897–1959) – polski prawnik, działacz społeczny
 Helena Przygodzka – polska doktor habilitowana metaloznawstwa
 Jacek Przygodzki – polski elektrotechnik, doktor habilitowany nauk technicznych
 Jerzy Przygodzki (1920–1979) – polski grafik, architekt wnętrz, plakacista
 Józef Przygodzki (1891–1940) – major Wojska Polskiego, inżynier, ofiara zbrodni katyńskiej
 Renata Przygodzka (1965–) – polska ekonomistka, doktor habilitowana, wiceprezydentka Białegostoku
 Ryszard Przygodzki (1957–) – polski piłkarz
 Stanisław Przygodzki (1939–) – polski dyplomata

Miejscowości

 Janków Przygodzki – wieś w województwie wielkopolskim